Le patronyme néerlandais Huyghe est l'équivalent du nom français Hughes, lui-même issu du nom germanique Hugo.

Le patronyme Huyghens indique une filiation de Huyghe.

Patronyme
 Édith Huyghe (1954-2014), historienne et journaliste française ;
 François-Bernard Huyghe (1951-2022), spécialiste français de l’information et de la stratégie ;
 Pierre Huyghe (né en 1962), artiste français ;
 René Huyghe (1906–1997), écrivain, conservateur, psychologue, philosophe et professeur français ;
 Sébastien Huyghe (né en 1969), homme politique français.

Autre
Huyghe, brasserie belge.

Patronyme flamand